Enzephalografie oder Enzephalographie (älter auch Encephalographie) bezeichnet in der Neurologie verschiedene Verfahren zur Untersuchung des Gehirns:
 Elektroenzephalografie
 Magnetoenzephalographie
 Pneumoenzephalografie